Diplectanum är ett släkte av plattmaskar. Diplectanum ingår i familjen Diplectanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Diplectanum